

Toponyme 
 Suhare, ancienne commune des Pyrénées-Atlantiques, aujourd'hui intégrée à Ossas-Suhare ;
 Ossas-Suhare, commune française des Pyrénées-Atlantiques.

Homonymie de toponyme